Морозвижд је средњовековна жупа у сливу реке Брегалнице, са средиштем у истоименом месту Мородвижду () у Кочанском пољу. Морозвиждска жупа је ушла у састав средњовековне српске државе на почетку владавне краља Стефана Милутина (1282-1321), а крајем 14. века је пала под турску власт (1395).

Референце

Види још 

 Морозвижд (село)
 Морозвиждска епархија
 Злетово (жупа)
 Злетовска епархија

Литература 

 
 
 
 
 
 

Жупе средњовековне Србије
Историја Македоније у средњем веку